Tibet-Museum steht für:

 Tibet-Museum (Lhasa), Museum zur tibetischen Kulturgeschichte, gegr. 1999, in Lhasa, Tibet (auton. Region in China)
 Tibet-Museum (Dharamsala), Museum zur tibetischen Kultur und Politikgeschichte, gegr. 1998, in Dharamsala, Indien
 Tibet-Museum (Südkorea), Museum zu tibetischen buddhistischen Kunst, gegr. 2001, in Seoul, Süd-Korea
 Tibet-Museum (Gruyères), Tibet Museum – Fondation Alain Bordier, Museum über tibetischen Buddhismus, gegr. 2009, Gruyères, Schweiz

 siehe auch
 Museum der tibetischen Kultur, Peking